Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин 2011/2012 годов является 74-м сезоном Дивизиона «А» — высшего женского баскетбольного дивизиона Венгрии. Впервые в истории венгерского баскетбола чемпионом стала команда из Дьёра «Юни Сит».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 12 команд с 21 сентября 2011 года по 10 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

 * — «Байя НКК» засчитано 1 техническое поражение

Плей-аут

Квалификационные матчи за 9-12-е места 
 ДКСК МИСИ — ЕЛТЕ-БЕАС — 2-0 (81:64, 76:70)
 Цеглед ЕКК — БСЕ-ФКСМ — 1-2 (74:66, 52:68, 68:73)

Матч за 11-е места 
Цеглед ЕКК — ЕЛТЕ-БЕАС — 2-0 (74:61, 75:65)

Матч за 9-е места 
ДКСК МИСИ — БСЕ-ФКСМ — 1-2 (79:50, 60:72, 58:65)

Плей-офф

Квалификационные матчи за 5-8-е места 
 Байя НКК — Вашаш-Баскет — 2-0 (53:71, 62:71)
 Нанетт ФТК — Атомерому — 2-1 (72:74, 76:68, 75:62)

Матч за 7-е места 
 Байя НКК — Атомерому — 0-2 (77:79, 62:79)

Матч за 5-е места 
 Нанетт ФТК — Вашаш-Баскет — 2-0 (61:57, 68:56)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  ЮНИКА-Евролизинг
  Печ 2010
 4. ЗТЕ
 5. Нанетт ФТК
 6. Вашаш-Баскет
 7. Атомерому
 8. Байя НКК
 9. БСЕ-ФКСМ
 10. ДКСК МИСИ
 11. Цеглед ЕКК
 12. ЕЛТЕ-БЕАС

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Дивизиона А
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в Венгрии в 2011 году
Спорт в Венгрии в 2012 году